Ерошино — название нескольких населённых пунктов:
 Ерошино — деревня в составе города Краснокамск Пермского края.
 Ерошино — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.